L'adjectif bigourdan se rapporte à la région historique française de Bigorre. 

Bigourdan peut faire référence à :

Gentilé 
 Bigourdans, les habitants de la Bigorre

Langues 
 Bigourdan, dialecte gascon parlé en Bigorre

Architecture 
 La maison bigourdane, un type d'habitat dont l’origine des spécificités architecturales remonte à la Bigorre des  et  siècles.

Patronyme 
 Guillaume Bigourdan (1851-1932), astronome qui a donné son nom à une méthode de mise en station d'une monture de télescope : la méthode de Bigourdan.